Henter ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Henter (* 1958), deutscher Politiker (CDU)
 Frank Henter (* 1964), deutscher Schwimmer